Лиозненский сельский Совет — сельский Совет на территории Лиозненского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Лиозненский сельсовет включает 41 населённый пункт:
 Адаменки — агрогородок.
 Альховик — деревня.
 Ацковая — деревня.
 Боровая — деревня.
 Бояры — деревня.
 Буи — деревня.
 Бычково — деревня.
 Великое Село — деревня.
 Дрозды — деревня.
 Дубровка — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Замошье — деревня.
 Заольша — деревня.
 Заольша — посёлок.
 Зубки — агрогородок.
 Зуи — деревня.
 Клевцы — деревня.
 Конашково — деревня.
 Красыни — деревня.
 Низы — деревня.
 Новоротье — деревня.
 Осиповщина — деревня.
 Поддубье — деревня.
 Пронское — деревня.
 Пунище — деревня.
 Пушки — агрогородок.
 Пыжи — деревня.
 Свирбы — деревня.
 Слабода — деревня.
 Смородино — деревня.
 Станиславово — деревня.
 Старины — деревня.
 Стасево — агрогородок.
 Сутоки — деревня.
 Уно — деревня.
 Черницы — деревня.
 Черноручье — деревня.
 Шарики — деревня.
 Шахи — деревня.
 Шеркино — деревня.
 Шумщина — деревня.

Упразднённые населённые пункты:
 Вагоровщина — деревня.

См. также 
 Лиозненский район

Примечания

Ссылки 
 Лиозненский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Лиозненского района